Grant City ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:

 Grant City (Indiana)
 Grant City (Iowa)
 Grant City (Missouri)
 Grant City (Pennsylvania)
 Grant City (Staten Island), Stadtteil